Solidarietà – in filosofia, sociologia e psicologia, forma di impegno etico-sociale a favore di altri
 Solidarietà – nel diritto, concetto che identifica diverse tipologie di responsabilità giuridica collettiva gravante su più soggetti
 Solidarietà dipendente
Solidarietà – altro nome usato in Italia per indicare il sindacato polacco Solidarność
Solidarietà (Solidariedade) – partito politico brasiliano
Solidarietà (Atassut) – partito politico groenlandese